

Codici 
 JZ – codice vettore IATA di Skyways Express

Musica 
 Jay-Z – rapper statunitense

Altro 
 JZ – targa automobilistica della Contea di Down (Regno Unito)
 Jugoslovenske Železnice